Верхнеказмашевский сельсовет — упразднённый в 1998 году административно-территориальная единица в составе Караидельского района. Объединен с Кирзинским сельсоветом. Код ОКАТО (упразднённый) — 80 234 820 9.

Состав сельсовета 
Состав сельсовета: с. Александровка — административный центр, д. Тат-Кудаш, Каинчак. До 1986 года в состав села входила деревня Николаевка (Указ Президиума ВС Башкирской АССР от 12.12.1986 N 6-2/396 «Об исключении из учетных данных некоторых населенных пунктов»)

История 
Названо по селению Верхнеказмашевское.

Закон Республики Башкортостан от 29.05.98 N 163-з «Об упразднении Верхнеказмашевского сельсовета Караидельского района Республики Башкортостан» гласил:
Статья 1. Упразднить Верхнеказмашевский сельсовет Караидельского района Республики Башкортостан.

Статья 2. Передать территорию Верхнеказмашевского сельсовета в состав Кирзинского сельсовета Караидельского района Республики Башкортостан.

Известные жители 
В селении Верхнеказмашевское родился будущий Герой Советского Союза Николай Кириллович Романов (24.04.1919 — 20.10.1943).

Примечания 

Упразднённые сельсоветы Караидельского района
Сельсоветы, упразднённые в 1998 году